Li Fej (1973) kínai evezősnő, olimpikon
 Li Fej (1976) kínai szinkronúszónő, olimpikon
 Li Fej (1983) kínai sportvitorlázó, olimpikon
 Li Fej (1983) kínai labdarúgó
 Li Fej (1992) világbajnoki bronzérmes kínai vívónő